Волконка — топоним.

Россия 
 Волконка — село в Лазаревском районе города Сочи Краснодарского края.
 Волконка — платформа Северо-Кавказской железной дороги РЖД.
 Волконка — деревня в Кораблинском районе Рязанской области.